Comendador Henrique Amorim je nogometni stadion u portugalskom gradiću Santi Marii de Lamas - Santi Marii da Feiri.

Sagrađen je 1930. godine.

Ima tribine sa sviju strana, a samo jedna je natkrivena. Nema atletske staze uz igralište.

Može primiti 12000 gledatelja.

Svoje domaće utakmice na njemu igra nogometni klub União Lamas.

Amorim Henrique